Stitz ist der Familienname folgender Personen:
 Claus Stitz (* 1941), deutscher Künstler, siehe Viktor R.
 Evelyn Stitz (* 1934), deutsche Schriftstellerin, siehe Evelyn Sanders
 Ilka Stitz (* 1960), deutsche Autorin
 Norma Stitz (* 1958), US-amerikanische Erotik-Darstellerin